Bölge (türkisch ‚Gebiet, Region‘, pl. Bölgeler) steht für:

 Coğrafi Bölge, siehe Geographische Gebiete der Türkei
 Bölge, Alt bölge (Subregion), NUTS-1- und -2-Regionen der Türkei, siehe NUTS:TR